Stany Zjednoczone:
 Phillipsburg – jednostka osadnicza w stanie Georgia, w hrabstwie Tift
 Phillipsburg – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Phillips
 Phillipsburg – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Laclede
 Phillipsburg – miejscowość w stanie New Jersey, w hrabstwie Warren
 Phillipsburg – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Montgomery
 Phillipsburg (ang. Phillipsburg Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Phillips
 Phillipsburg (ang. Phillipsburg Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Laclede

Zobacz też 
 Philippsburg (ujednoznacznienie)
 Philipsburg